Umarell,  – określenie w języku włoskim, powszechnie używane w Bolonii, odnoszące się do starszych mężczyzn w wieku emerytalnym, którzy spędzają czas przy placach budowy, obserwując i komentując pracę robotników zazwyczaj poprzez niechciane rady.

Przypisy

Bibliografia 
 Umarells 2.0. Sono tanti, vivono in mezzo a noi, ci osservano... e noi osserviamo loro [Umarells 2.0. They are many, they live amongst us, they obvserve us... and we observe them]. Bologna, Pendragon Press (2010) by Danilo Masotti. .
 Oltre il cantiere: fenomenologia degli Umarells [Beyond the construction site: the phenomenology of the Umarells]. Bologna, Pendragon Press (2016) by Danilo Masotti. .

Kultura we Włoszech
Słowa